Titul vyhrála osmá nasazená izraelská dvojice Jonatan Erlich a Andy Ram.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 Australian Open
 Seznam vítězek mužské čtyřhry na Australian Open
 Australian Open 2008 - mužská dvouhra
 Australian Open 2008 - ženská dvouhra
 Australian Open 2008 - ženská čtyřhra
 Australian Open 2008 - smíšená čtyřhra

Australian Open 2008